Whalen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 

Diana Whalen (née en 1956), femme politique canadienne
Joe Whalen (1916-1994), joueur de tennis américain
Kimberly Whalen, actrice américaine
Lindsay Whalen (née en 1982), joueuse de basket-ball américaine
Michael Whalen (1902-1974), acteur américain
Nick Whalen (né en 1973), homme politique canadien
Philip Whalen (1923-2002), poète américain
Sara Whalen (née en 1976), joueuse de soccer américaine
Sean Whalen (né en 1964), acteur américain

Autre 
 Mary A. Whalen, pétrolier historique américain, inscrit au registre national des lieux historiques
(17258) Whalen, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes

Homonymie de patronyme